Судзукі (Suzuki) — японська філософія навчання музиці, що зазвичай використовується для дітей.
 Судзукі — Suzuki Motor Corporation, японська машинобудівнича компанія, зі штаб-квартирою у місті Хамамацу, префектура Сідзуока.
 Судзукі — Lateolabrax japonicus, японський морський судак, риба родини Lateolabracidae.

Див. також 
 Судзукі (прізвище)